Le mode moniteur permet d'écouter de tout le trafic d'un réseau sans fil sur une carte ou un point d'accès Wi-Fi
 Le mode moniteur, aussi appelé mode noyau ou mode système est un mode d'exécution privilégié (par opposition au mode utilisateur) sur un système d'exploitation ou sur un processeur
 Le mode moniteur (ou network monitor) est un mode de fonctionnement spécial d'un téléphone mobile permettant d'afficher différents paramètres voire d'effectuer certaines fonctions réservées à la maintenance source ;
 On peut employer l'expression mode moniteur sur un téléviseur équipé d'une connexion pour ordinateur personnel pour distinguer l'affichage du PC de celui de la télévision